Las Tapias kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Las Tapias (ort i Honduras), Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 Las Tapias, Nayarit, Del Nayar, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar